Внешняя политика Аргентины — общий курс Аргентины в международных делах. Внешняя политика регулирует отношения Аргентины с другими государствами. Реализацией этой политики занимается министерство иностранных дел Аргентины.

История 
Внешнеполитические приоритеты Аргентины сосредоточены на расширении регионального сотрудничества, в том числе участие в торговом блоке Меркосур и Союзе южноамериканских наций. Аргентина является членом Организации Объединённых Наций, с 2008 по 2011 год председательствовала в Совете ООН по правам человека. В 2011 года аргентинские власти направили около 700 миротворцев в Республику Гаити в рамках Миссии ООН по стабилизации. Аргентина входит в состав Международного агентства по атомной энергии и придерживается принципа нераспространения ядерного оружия. Аргентина играет активную роль на международной арене по вопросам соблюдения прав человека, устойчивого развития и торговли. Вооружённые силы Аргентины принимали участие в миротворческих операциях ООН на Кипре, в Косово, на Ближнем Востоке и на Гаити, а также в Дарфуре. Аргентина является членом Группы Рио, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Международной морской организации, Intelsat и Inmarsat. Аргентина ратифицировала Договор об Антарктике (секретариат организации располагается в Буэнос-Айресе).

Президент Аргентины Нестор Киршнер руководствовался внутренней политической ситуацией в стране при ведении международных дел. Так, Нестор Киршнер занял жесткую позицию по поводу целлюлозно-бумажных комбинатов Уругвая из-за того, что они располагаются вдоль границы с Аргентиной и ухудшают экологическую обстановку. Нестор Киршнер позволял себе резко критиковать политику США, в частности во время выступления на Саммите Америк в Мар-дель-Плате для того, чтобы получить поддержку общественности и левого электората. Нестор Киршнер занял принципиальную позицию во время переговоров по долгам частного сектора Аргентины, а также критиковал иностранные компании, приватизировавшие крупные предприятия в 1990-х годах, что привело к негативной реакции зарубежных инвесторов, но пользовались популярностью у аргентинской общественности. В 2005 году президент Аргентины Нестор Киршнер распорядился сократить экспорт газа в Чили для покрытия дефицита внутреннего рынка, несмотря на наличие действующих контрактов между странами.

Президент Аргентины Нестор Киршнер не отличался мастерством ведения дипломатии и часто нарушал протокол ведения мероприятий, что приводило к разного рода казусам. В июне 2004 года президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Москвы для встречи Нестора Киршнера, который однако не прилетел в назначенное время. По слухам, жена президента Аргентины Кристина Киршнер решила задержаться в Праге для шоппинга, что и стало причиной срыва встречи Нестора Киршнера с Путиным. Правительство Аргентины сделало официальное заявление, что плохая погода стала причиной задержки авиарейсов, но прогноз погоды передавал данные о ясном солнечном дне в небе над Чехией. В 2004 году президент Нестор Киршнер не принял участие в государственном ужине, который был организован по случаю визита вьетнамского президента Чана Дыка Лыонга. В марте 2006 года Нестор Киршнер не явился на прием в честь государственного визита королевы Беатрис из Нидерландов. Нестор Киршнер также никогда не назначал новых послов, несмотря на то, что это были его прямые обязанности, передав полномочия вице-президенту Даниэлю Сиоли.

Аргентина является членом регионального торгового союза Меркосур, созданного в 1991 году, целью которого является устранение барьеров по торговле между его членами. Меркосур является четвертым по величине в мире торговым блоком и вторым по величине в Северной и Южной Америке после Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) с общим населением около 200 миллионов человек. Товарооборот между Аргентиной и другими членами (Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) значительно увеличились за последние 5 лет. Спор между Аргентиной и Уругваем насчет целлюлозно-бумажных комбинатов на реке Уругвай способствовал усилению напряжённости между странами. В апреле 2010 года Международный Суд ООН принял к рассмотрению иск Аргентины против Уругвая, согласно требованиям которого уругвайская сторона должна была закрыть производство. Президент Уругвая Хосе Мухика вскоре после этого заявил, что восстановление хороших отношений с Аргентиной является одним из приоритетов его внешней политики.

Аргентина имеет давние исторические связи с Великобританией. В XIX веке британские компании сыграли важную роль в коммерческом развитии Аргентины. Железные дороги, завод по переработке пищевых продуктов и прочие проекты развивались при участии британских компаний. Широкий ассортимент товаров из Великобритании поставлялся  в Аргентину, а аргентинская продукция в больших объёмах поступала на британский рынок. В 1982 году отношения были разорваны после начала войны за Фолклендские острова, в которой одержали победу британские вооружённые силы. В 1990 году страны восстановили дипломатические отношения. Британское правительство считает Фолклендские острова своей территорией и готово пересмотреть их статус только в том случае, если будет подобное волеизъявление со стороны жителей островов. В 2008 году Аргентину посетило около 37 000 туристов из Великобритании, число которых увеличилось на 16 % за пять лет.

22 ноября 2015 года на выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции Маурисио Макри, который обещал перестроить внешнеполитическую ориентацию Аргентины с Венесуэлы и Ирана на США. Он также заявил, что займет более спокойную позицию по отношению к Великобритании из-за Фолклендских островах. В отличие от своих предшественников Маурисио Макри занял гораздо более критическую позицию по отношению к Венесуэле и другим социалистическим-популистским правительствам в регионе. Маурисио Макри заявил, что Аргентина настроена добиться более тесных связей с Мексикой, Колумбией, Перу и Чили. В ходе президентских дебатов 15 ноября 2015 года с кандидатом в президенты Даниэлем Сиоли, поддержанным правительством, Маурисио Макри сказал, что он потребует приостановления членства Венесуэлы в Меркосуре за несоблюдение демократических принципов. Маурисио Макри изменил политику страны и по отношению к Соединенным Штатам Америки, выступив за установление более тесных и взаимовыгодных отношений с этой страной. Кроме того, он заявил, что намерен расширять партнерство с Китаем и Россией. Маурисио Макри включал в число приоритетных стран для партнерства, в том числе: Японию, Австралию и Республику Корея. Маурисио Макри стремился максимально диверсифицировать политические связи, избегая избыточной зависимости от одного союзника или идеологического блока, как пример альянса АЛБА, который по его мнению может подорвать аргентинский суверенитет.

Внешние ссылки 
 Аргентина нуждается в "геополитическом кислороде". Буэнос-Айрес договаривается с МВФ и укрепляет связи с Москвой и Пекином // НВО НГ, 1.02.2022 
 Внешняя политика Аргентины на globalsecurity.org

Примечания